A 2.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 6 de maio a 9 de maio de 1948 com um percurso de 929 km dividido em 6 etapas, com início e fim em Genebra.
 
O vencedor foi o suíço Ferdi Kübler, cobrindo a prova a uma velocidade média de 32,8 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia
 

 

1948
1948 na Suíça
1948 no ciclismo